Risbergstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Nedre Risbergstjärnen, sjö i Rättviks kommun, 
Norra Risbergstjärnen, sjö i Malung-Sälens kommun, 
Risbergstjärnen, Dalarna, sjö i Rättviks kommun,  (14,8 ha)
Risbergstjärnarna, sjö i Ljusdals kommun, 
Risbergstjärnen (Ljusdals socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun,  (11,3 ha)
Risbergstjärnen (Ytterhogdals socken, Hälsingland), sjö i Härjedalens kommun,  (5,22 ha)
Stor-Risbergstjärnen, sjö i Skellefteå kommun, 
Risbergstjärnen, Lappland, sjö i Lycksele kommun,  (4,04 ha)

Se även
Risbergtjärnen, sjö i Skellefteå kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn